Euroliga v basketbalu žen 2015/16 byla 25. ročníkem Euroligy v basketbalu žen pod současným jménem. Sezóna, včetně play-off, trvala od 14. října 2015 do 17. dubna 2016. Vedení soutěže původně počítalo s účastí 17 týmů z 10 zemí, ovšem český celek BK Žabiny Brno ještě před zahájením soutěže svou účast odvolal. K plánovanému předkolu, do kterého měly nastoupit celky BK Žabiny Brno a CB Avenida nedošlo, španělský celek postoupil bez boje. Základní fáze soutěže se tak zúčastnilo 16 celků rozdělených do 2 osmičlenných skupin, z každé skupiny postupovaly 4 nejlepší týmy do play-off. Novinkou byl postup celků na 5. a 6. místě po základních skupinách do čtvrtfinále EuroCupu v basketbalu žen.

Čtvrtfinále se hrálo na dva vítězné zápasy, úspěšnější celky postoupily do Final Four. Místem konání Final Four byl Istanbul, celkovým vítězem soutěže se stal ruský celek UGMK Jekatěrinburg.

Týmy

Skupina A

Skupina B

Čtvrtfinále 
Hrálo se na dva vítězné zápasy. Tým 1 hrál vždy první zápas doma, druhý venku, případný třetí opět doma.

Final Four 
Jako hostitelský klub pro Final Four byl vybrán celek Fenerbahçe Istanbul.

Semifinále 1

Semifinále 2

O 3. místo

Finále

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky Euroligy v basketbalu žen

Basketbal v roce 2015
Basketbal v roce 2016
Euroliga v basketbalu žen